Дипломатия:

 Дипломатия — деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений.
 Дипломатия — настольная, позднее онлайн и компьютерная (фирмы Paradox Interactive) игра.
 Дипломатия канонерок — военно-политический курс с демонстративной демонстрацией силы с применением военно-морского флота.
 «Дипломатия» — американский немой фильм 1916 года режиссёра Сиднея Олкотта (англ.).
 «Дипломатия» — американский немой фильм 1926 года режиссёра Маршалла Нилана (англ.).
 «Дипломатия» — французско-немецкий фильм 2014 года режиссёра Фолькера Шлёндорфа.
 "Дипломатия" - книга Генри Киссинджера (1994).